Ярыжки — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России. Входит в состав Гагаринского сельского поселения. Население — 22 жителя (2007 год). 
 
Расположена в северо-восточной части области в 16 км к северо-востоку от Гагарина, в 23 км севернее автодороги . В 19 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Гагарин на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)